Lillington (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Lillington (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina